Рокитненська сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Рокитненська сільська рада — Полтавська область, Кременчуцький район
 Рокитненська сільська рада — Харківська область, Нововодолазький район
 Рокитненська сільська рада — Чернівецька область, Новоселицький район

Див. також 
 Рокитнянська районна рада — районна рада у Київської області;
 Рокитнянська селищна рада — селищна рада у Київської області.
 Рокитянська сільська рада